Robert Gibson ou Rob Gibsonpeut désigner :
 Robert W. Gibson (1854–1927), architecte anglo-américain ;
 Robert Gibson (1863–1934), homme d'affaires australien ;
 Robert Murray Gibson (1869–1949), juge fédéral américain ;
 Robert Gibson (1869–1949), joueur de baseball américain ;
 Robert Gibson (1886–1965), homme politique britannique ;
 Rob Gibson (né en 1945), homme politique écossais ;
 Robert L. Gibson (né en 1946), capitaine de vaisseau américain et astronaute de la NASA ;
 Robert Gibson (né en 1958), catcheur américain ;
 Robert Gibson (né en 1986), rameur canadien.